Hipó de Messana, tirà de Messana 
 Hipó de Rhègion, filòsof grec